Со́фья Гео́ргиевна Тамамшя́н (1901—1981) — советская учёная-ботаник, специалист по морфологии и систематике растений семейств Зонтичные и Сложноцветные.

Биография 
В 1936 году Софья Георгиевна Тамамшян стала кандидатом биологических наук без защиты диссертации. С 1946 года Софья Георгиевна училась и работала в Ботаническом институте АН СССР в Ленинграде, занималась подготовкой докторской диссертации «Предки и потомки семейства зонтичных».

Принимала участие в обработке многих родов для монографий «Флора СССР» и «Флора Кавказа», а также Flora iranica. В 1952 году С. Г. Тамамшян стала младшим научным сотрудником отдела растительных ресурсов БИН, в 1954 году — старший научный сотрудник отдела систематики и географии растений. Длительное время София Георгиевна работала в Гербарии БИН, изучала образцы зонтичных и сложноцветных.

В 1954 году С. Г. Тамамшян руководила экспедицией в Закавказье по изучению пряных растений. В 1969 году она предложила для плодов зонтичных название «шизостратокарпий», а для составляющих односемянных половинок — «хемистратокарпий».

В 1963 году она уволилась из Ботанического института и ушла на пенсию, затем переехала в Москву.

Софья Георгиевна опубликовала множество статей в «Ботаническом журнале», «Советской ботанике», а также Taxon. Опубликовала варианты систематики родов Astrodaucus, Phlojodicarpus, Stenocoelium, Grammosciadium.

Таксоны растений, названные в честь С. Г. Тамамшян

Некоторые научные публикации

Литература 
 
 

Ботаники СССР
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Женщины-биологи
Члены Русского ботанического общества
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН